Bedrijf
W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, Nederlandse uitgeverij begin 20e eeuw

Nederlandse personen

Marie Joseph Brusse (1873 - 1941), journalist en schrijver
Wim Brusse, (1910 - 1978), graficus
Hans Brusse, (1913 - na 1947), spion voor Sovjet-Unie
Ytzen Brusse (1920 - 2008), cineast
Jan Brusse (1921 - 1996), journalist, columnist en rtv-programmamaker 
Kees Brusse (1925 - 2013), acteur, theater-/filmregisseur en scenarioschrijver
Peter Brusse (1936), journalist, schrijver en hoofdredacteur NOS-journaal
Mark Brusse (1937), beeldend kunstenaar
Ellen Brusse (1950), tv-presentatrice

Anders
Brusseprijs